Op de Australian Open 2014 speelden de mannen in het dubbelspel van 15 tot en met 25 januari 2014.

De finale werd gewonnen door Łukasz Kubot en Robert Lindstedt. Zij versloegen Eric Butorac en Raven Klaasen met 6-3 en 6-3.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2014